Ty Jones (né le  à Richland, dans l'État de Washington aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 || Chiefs de Spokane || LHOu ||34 ||1 ||0 ||1 ||77 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|1996-1997 || Chiefs de Spokane || LHOu ||67 ||20 ||34 ||54 ||202 ||9 ||2 ||4 ||6 ||10
|-
|1997-1998 || Chiefs de Spokane || LHOu ||60 ||36 ||48 ||84 ||161 ||18 ||2 ||14 ||16 ||35
|- 
|1997-1998 ||Chiefs de Spokane ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|1998-1999 || Chiefs de Spokane || LHOu ||26 ||15 ||12 ||27 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999||Blazers de Kamloops || LHOu ||20 ||3 ||16 ||19 ||84 ||14 ||5 ||3 ||8 ||22
|- 
|1998-1999 || Blackhawks de Chicago || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Everblades de la Floride || ECHL ||48 ||11 ||26 ||37 ||81 ||5 ||1 ||1 ||2 ||17
|- 
|1999-2000 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||10 ||1 ||1 ||2 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Admirals de Norfolk || LAH ||64 ||11 ||17 ||28 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Admirals de Norfolk || LAH ||55 ||6 ||14 ||20 ||172 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Aces d'Anchorage || WCHL ||12 ||1 ||7 ||8 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Admirals de Norfolk || LAH ||37 ||4 ||5 ||9 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Rampage de San Antonio || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Panthers de la Floride || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-

|14 ||0 ||0 ||0 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|1998 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 ||align="left"|'''

Notes et références

Liens externes 

Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur des Blazers de Kamloops
Naissance en mai 1978
Naissance à Richland (Washington)